Brevkasse har mere end en betydning:

 Brevkasse (rubrik) – en rubrik i et medie som svarer på spørgsmål fra lyttere og læsere. 
 Brevkasse (privat) – en postkasse målrettet brevpost.
 Brevkasse (offentlig) - en postkasse til afsendelse af post, typisk placeret i det offentlige rum